Summerside (Ohio), een plaats in de Amerikaanse staat Ohio
 Summerside (Prins Edwardeiland), een plaats in de Canadese provincie Prins Edwardeiland
 Summerside (Newfoundland en Labrador), een plaats in de Canadese provincie Newfoundland en Labrador